Sami Takamäki – musicista finlandese
 Ann Takamaki – personaggio di Persona 5